

Geografia 
Canada
 Aylesbury – villaggio del Saskatchewan
Nuova Zelanda
 Aylesbury – centro abitato della regione di Canterbury, in Nuova Zelanda
Regno Unito
 Aylesbury – città della contea del Buckinghamshire, in Inghilterra
 Aylesbury Vale – distretto non metropolitano del Buckinghamshire, in Inghilterra

Sport 
 Aylesbury United F.C. – società calcistica inglese
 Aylesbury Vale Dynamos F.C. – società calcistica inglese

Trasporti 
 Ferrovia di Aylesbury e Buckingham – ferrovia dell'Inghilterra
 Stazione di Aylesbury
 Stazione di Aylesbury Vale Parkway

Altro 
 Battaglia di Aylesbury – battaglia combattuta nei pressi di Aylesbury nel 1642
 Collegio di Aylesbury – collegio elettorale inglese
 Aylesbury – varietà di anatra domestica